Неготин () — город в восточной Сербии. Административный центр общины Неготин.

Неготин находится недалеко от границы Сербии с Румынией и Болгарией.

Население города составляет 16 882 человека (2011).

Демография

История 
Впервые упоминается в XVI веке в 1530 году. В 1804 году здесь вспыхнуло Первое сербское восстание против Османской империи.

Достопримечательности 
В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сербии внесены Неготинские пивници.

Галерея

Ссылки 
 Сайт Неготина
 

Населённые пункты Сербии